Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A115 :
  Autoroute allemande A115 reliant Berlin à Nuthetal ;
  Autoroute française A115, antenne de Taverny.